Griselles (Côte-d'Or)
 Griselles (Loiret)